Charteris ist der Familienname folgender Personen:

 David Charteris, 12. Earl of Wemyss (1912–2008), britischer Peer
 Diane Charteris (* 1947), neuseeländische Kugelstoßerin und Diskuswerferin
 Francis Wemyss-Charteris, 9. Earl of Wemyss (1796–1883), schottischer Peer
 John Charteris (1877–1946), britischer Brigadegeneral und Parlamentsabgeordneter
 Leslie Charteris (1907–1993), US-amerikanischer Schriftsteller
 Luke Charteris (* 1983), walisischer Rugbyspieler
 Martin Charteris, Baron Charteris of Amisfield (1913–1999), britischer Oberstleutnant, Privatsekretär von Königin Elisabeth II. sowie Mitglied des House of Lords